Alexis Rodríguez peut désigner :
 Alexis Rodríguez (né en 1977), coureur cycliste espagnol ;
 Alexis Rodríguez (né en 1978), lutteur cubain.